Benefici econòmic
 Marge de benefici
Anàlisi de cost-benefici
Benefici per acció
 Benefici eclesiàstic
 Benefici d'inventari (en dret)
 Llei de beneficis inversos (en medicina)